Blackwell může znamenat:

místní jméno
 Blackwell (Texas), město v USA

příjmení osob
 Ed Blackwell (1929–1992), americký jazzový bubeník
 Elizabeth Blackwellová (1821–1910), anglicko-americká lékařka, první žena, která vystudovala medicínu
 Chris Blackwell (* 1937), anglický podnikatel a hudební producent
 Lee Blackwell (* 1980), anglický skateboardista

Externí odkazy